Олексій Михайлович Піпаш (28 липня 1973, м. Збараж, Тернопільська область — 5 вересня 2022, район с. Сухий Ставок, Херсонська область) — український військовослужбовець 24 ОМБр Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Олексій Піпаш народився 28 липня 1973 року в місті Збаражі, нині Збаразької громади Тернопільського району Тернопільської области України.

У 2015—2016 роках брав участь в АТО на Донеччині. Згодом працював водієм Тернопільської обласної клінічної лікарні.

З початком повномасштабного російського вторгнення в Україну призваний в роту охорони при військкоматі, а згодом — до 24-ї окремої механізованої бригади. Загинув 5 вересня 2022 року в районі с. Сухий Ставок на Херсонщині.

Похований 10 вересня 2022 року.

Нагороди 
 відзнака Президента України «За участь в антитерористичній операції»;
 нагрудний знак «Учасник АТО».

Примітки

Джерела 
 І. Белякова. Пішов на війну вдруге, аби захистити дітей і малого онука. Прощаються з Олексієм Піпашем // 20 хвилин. — 2022. — 9 вересня.

Посилання 
 Присвоєння військовослужбовцю ЗСУ та учаснику антитеристичної операції, Піпаш Олексію Михайловичу, почесне звання Героя України (посмертно). Електронні петиції // Офіційне інтернет-представництво Президента України.